syrinx (orgaan)
 Syrinx (nimf)
 Syrinx (band)
 panfluit, een muziekinstrument
 Syrinx (Debussy), een muziekstuk over de gelijknamige nimf die het gelijknamige instrument bespeelt
 Syrinx (geslacht), een slakkengeslacht